Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Lilian Drescher che ha battuto in finale Shawn Foltz 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Beth Herr (quarti di finale)
 Etsuko Inoue (primo turno)
 Betsy Nagelsen (quarti di finale)
 Adriana Villagrán (secondo turno)

 Lilian Drescher (campionessa)
 Shelley Solomon (primo turno)
 Emilse Longo (quarti di finale)
 Myriam Schropp (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1984